« Président fédéral » est le titre de plusieurs postes politiques :
 Président fédéral (Allemagne) pour le chef de l'État de la République fédérale d'Allemagne ;
 Président fédéral (Autriche) pour le chef de l'État de la République d'Autriche.

Voir aussi 
 Président de la Confédération suisse, pour le chef de l'État de la Confédération suisse ;
 Confédération de l'Allemagne du Nord, avec à sa tête un président fédéral, le roi Guillaume de Prusse.